Neun Schiffe der britischen Royal Navy trugen bisher den Namen HMS Penelope, benannt nach einer Figur der griechischen Mythologie.

 HMS Penelope (1778), ein Kriegsschiff des 6. Ranges mit 24 Kanonen, das 1778 in Dienst gestellt und 1780 von seinen spanischen Gefangenen erobert wurde.
 HMS Penelope (1783), ein Kriegsschiff des 5. Ranges mit 32 Kanonen, lief 1783 vom Stapel und wurde im Jahr 1797 abgewrackt.
 HMS Penelope (1798), ein Kriegsschiff mit 32 Kanonen, 1815 abgewrackt,
 HMS Penelope (1829), ein Kriegsschiff mit 46 Kanonen,
 HMS Penelope (1867), eine Korvette, 1897 zum Gefängnisschiff umgerüstet und 1912 verkauft,
 HMS Penelope (1914), ein Leichter Kreuzer der Arethusa-Klasse (1912)
 HMS Penelope (1918), ein Tender,
 HMS Penelope (97), ein Leichter Kreuzer der Arethusa-Klasse (1934), Indienststellung 1935, versenkt bei Anzio im Jahr 1944 durch Torpedotreffer von U 410.
 HMS Penelope (F127), eine Fregatte der Leander-Klasse, 1962 in Dienst gestellt, 1991 an Ecuador verkauft und in Presidente Eloy Alfaro umbenannt, 2008 verschrottet.

Penelope